Formula Nippon sezona 2003 je bila osmo prvenstvo Formule Nippon.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R14=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NC=ni uvrščen 

2003 v športu
2003